Лозово може да се отнася за:

 Лозово, квартал на град Бургас, България;
 Джумайлия, община в централната част на Северна Македония, на македонска литературна норма Лозово;
 Джумайлия, село в община Джумайлия, Северна Македония, на македонска литературна норма Лозово.